Алекса́ндр Сила́нтьев:
 Силантьев, Александр Павлович (1918—1989) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Силантьев, Александр Петрович (1918—1996) — советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза.